Се́ятель — многозначное слово.
 Сеятель — тот, кто сеет (Словарь Ушакова).
 Сеятель — железнодорожная станция в Советском районе Новосибирска. 
 «Сеятель» — румынский журнал, положивший начало литературному течению «сэмэнэторизма» (от названия журнала «Сэмэнэторул» («Sămănătorul») — сеятель).
 «Сеятель» — название золотой монеты, червонца, выпускавшейся в РСФСР/СССР.
 «Сеятель» — картина Жана-Франсуа Милле 1850 года.
 «Сеятель» — картина Камиля Писсаро 1875 года.
 «Сеятель» — картина Винсента Ван Гога 1888 года.
 «Сеятель» — скульптура Ивана Шадра.
 Сеятели — название землян в романе С. Лукьяненко «Лорд с планеты Земля».

Населённые пункты 
 Сеятель — хутор в Курганинском районе Краснодарского края.
 Сеятель — село в Амвросиевском районе Донецкой области Украины.

См. также 
 Сеятель Северный
 Сеятель Южный